Roßmarkt lub Rossmarkt - targ koński.

Roßmarkt (Frankfurt nad Menem)

Dawne nazwy
Ulica Karola Szajnochy we Wrocławiu
Plac Wacława w Pradze